
Termin -{PH}- ima više značenja.

 PH vrednost
 Plekstrinski homologni domen